Camisea puede referirse a:
Río Camisea, un arroyo en Perú;
Camisea, capital del distrito de Megantoni y localidad de la provincia de La Convención, departamento del Cuzco, Perú;
 Yacimientos del gas de Camisea;
 Gasoducto de Camisea.